Восточная Нуса-Тенгара (; устар. передача Восточные Малые Зондские Острова) — провинция в Индонезии, в составе архипелага Малые Зондские острова.

Население — 5 325 566 человек (2020). Административный центр — город Купанг.

География 

В провинцию входит 550 островов, наиболее крупные из них — Флорес, Сумба и Тимор.

Административное деление 
Провинция делится на 20 округов и один городской муниципалитет:

Образование 
Действует Университет Тимора, на острове Тимор, в городе Кефаменану.

Примечания

Ссылки